Mina Cecilia Larsson Kostenius, född 24 maj 1977 i Luleå i Norrbottens län, är en svensk författare, litteraturvetare och förskollärare bosatt i Boden.

Cecilia Larsson Kostenius skriver romaner och noveller. Tillsammans med systern Carola Siekas Kostenius debuterade hon 2007 med novellsamlingen Tröstande Sagor av Systrarna Grym.  Senare samma år skrev systrarna barnboken Siri & Alve , med illustrationer av John Holmvall.   

År 2017 kom fantasyromanen De Ursprungliga , första delen av fem böcker i serien De Fem Elementen, och år 2018 släpptes den andra delen Gudarnas skymning . Båda böckerna släpptes även som E-böcker. Samma år publicerades barnboken Hemligheten , första delen i serien Siri och Alve - Hotet mot Midgård, skriven tillsammans med Carola Siekas Kostenius och illustrerad av Stina Rudebjer. 

År 2019 gavs De Ursprungliga och Gudarnas skymning ut som ljudböcker med Hanna Schmitz som uppläsare. Kortromanerna Sjöjungfrudrömmar  och Mitt ångande hjärta samt tredje boken Orianas bälte i serien De fem elementen publicerades.  Första delen i Kostenius serie De Fem Elementen översattes av Rhuddem Gwelin till engelska med titeln The Gathering of Elements , och första delen The Nature of Things i Rhuddem Gwelins Merlin-serie översattes av Kostenius till svenska med titeln Om tingens natur. Cecilia Larsson Kostenius nominerades till kulturstipendium i Närhetsliv 2019 i samband med firandet av Boden 100 år. Hon  medverkade även i samlingsverken Fantastisk Fantastik med novellen Fågelsång och i Folktro med novellen Älvan och Vätten. Andra delen i serien Siri och Alve - Hotet mot Midgård, skriven tillsammans med Carola Siekas Kostenius publicerades under namnet Trolltagen. 

Kostenius hämtar inspiration från olika religioner, mytologier och dataspel som exempelvis World of Warcraft. Hon har studerat litteraturvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet med fokus på den arketypiska hjältemyten, som även har inspirerat flertalet författare såsom Tolkien, JK Rowling och George R.R. Martin. På Swecons kongress 2018 Fantastica deltog Kostenius i en paneldiskussion om Harry Potter som fenomen. 

År 2020 gavs I stormens rike ut, fjärde boken i serien om De fem elementen, och nu återstår sista delen Drakorden som publiceras år 2021.

Böcker 
2007 – Tröstande Sagor av Systrarna Grym
2007 – Siri & Alve 
2017 – De Ursprungliga (De fem elementen 1)
2018 – Gudarnas skymning (De fem elementen 2)
2018 – Hemligheten (Siri och Alve - Hotet mot Midgård 1)
2019 – Fågelsång (novell i magasinet Fantastisk Fantastik)  
2019 – Orianas bälte (De fem elementen 3)
2019 – Sjöjungfrudrömmar (kortroman, fristående berättelse från Manhem i serien De fem elementen)
2019 – Om tingens natur: historien om Myrddin Emrys (översättning av The Nature of Things av Rhuddem Gwelin) 
2019 – The Gathering of Elements (översatt av Rhuddem Gwelin) 
2019 – Mitt ångande hjärta (kortroman) 
2019 – Älvan och Vätten (novell i boken Folktro) 
2019 – Trolltagen (Siri och Alve - Hotet mot Midgård 2)
2020 – I stormens rike (De fem elementen 4)

Källor

Kvinnor
Födda 1977
Levande personer
Svenska författare under 2000-talet
Författare från Luleå
Svenska romanförfattare
Svenskspråkiga romanförfattare
Svenska novellförfattare
Svenskspråkiga novellförfattare